

Кункі — село в гміні Сусець Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Кункі — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Кункі — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Кункі — село в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства